Il doppio del torneo di tennis San Antonio Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David DiLucia e Michael Sell che hanno battuto in finale Michael Hill e Scott Humphries 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 David DiLucia /  Michael Sell (Campioni)
 Geoff Grant /  Maurice Ruah (quarti di finale)

 Doug Flach /  Jared Palmer (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 1998